Будка () — деревня в Короватичском сельсовете Речицкого района Гомельской области Белоруссии.

География

Расположение 
В 18 км на юго-запад от Речицы, в 68 км от Гомеля и в 6 км от железнодорожной станции Демехи.

Гидрография 
На западной окраине деревни канава Ивня-Бонда, на востоке мелиоративные каналы.

Транспортная система 
Рядом автодорога Калинковичи — Гомель. В деревне 109 жилых домов (2004 год). Планировка — главная дугообразная улица с ориентацией с юго-востока на северо-запад. Застройка деревянными домами усадебного типа.

Улицы 
 Садовая
 Советская
 Солнечная
 Юбилейная
 Куликовская

История 
По письменным источникам деревня известна с XIX века в составе Ровенскослободской волости Речицкого уезда Минской губернии. В 1931 году организован колхоз «Доброволец». Работали ветряная мельница и кузница.

С 8 декабря 1926 года центр Будковского сельсовета Речицкого района Речицкого, с 9 июня 1927 года Гомельского округа.

Во время Великой Отечественной войны на фронтах погибло 74 жителя деревни. С 1959 года деревня являлась центром колхоза «Коммунар», в который входила также Богдановка. Действовали начальная школа, Дом культуры, библиотека, детский сад, отделение связи.

До 31 октября 2006 года в составе Капоровского сельсовета.

Население

Численность 
2004 год — 109 дворов, 266 жителей.

Динамика 
 1897 год — 74 двора, 490 жителей.
 1908 год — 87 дворов, 579 жителей.
 1930 год — 92 двора.
 1959 год — 506 жителей (согласно переписи);
 2004 год — 109 дворов, 266 жителей.

Известные уроженцы 
 П. С. Горбач — Герой Социалистического Труда

См. также 
 Городские посёлки Белоруссии
 Города Белоруссии

Примечания

Литература 
 Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя. Т.2, кн.2. Гомельская вобласць/С. В. Марцэлеў; Рэдкалегія: Г. П. Пашкоў (галоўны рэдактар) і інш. — Мн.: БелЭн, 2005. 520с.: іл. Тыраж 4000 экз. ISBN 985-11-0330-6 ISBN 985-11-0302-0

Ссылки 

Населённые пункты Речицкого района